Gai, referit a home homosexual
 Mestre en Gai Saber, títol atorgat als Jocs Florals
 Gai (jurista) o Gaius, jurista romà
 Gai (retòric) (Caius) retòric grec
 Gai (filòsof) (Caius) filòsof platònic romà
 Gai (prevere) (Caius) prevere de Roma i bisbe dels gentils
 Gai (papa), papa de l'església catòlica
 Gai Antisti Vet, diversos personatges
 Gai Atili Serrà, diversos personatges
 Gai Aureli Cotta, diversos personatges
 Gai Calpurni Pisó, diversos personatges
 Gai Calvisi Sabí, diversos personatges
 Gai Cassi Longí, diversos personatges
 Gai Claudi Marcel, diversos personatges
 Gai Claudi Pulcre, diversos personatges
 Gai Canuleu, diversos personatges
 Gai Duili, diversos personatges
 Gai Escriboni Curió, diversos personatges
 Gai Fabrici Luscí, diversos personatges
 Gai Fanni, diversos personatges
 Gai Fanni Estrabó, diversos personatges
 Gai Flamini, diversos personatges
 Gai Flavi Fímbria, diversos personatges
 Gai Fonteu Capitó, diversos personatges
 Gai Fulvi Flac, diversos personatges
 Gai Fundani, diversos personatges
 Gai Furi Pacil, diversos personatges
 Gai Furni, diversos personatges
 Gai Herenni, diversos personatges
 Gai Juli Cèsar, diversos personatges
 Gai Juli Jul, diversos personatges
 Gai Juni Silà, diversos personatges
 Gai Licini Nerva, diversos personatges
 Gai Licini Sacerdot, diversos personatges
 Gai Livi Salinator, diversos personatges
 Gai Marci Fígul, diversos personatges
 Gai Memmi, diversos personatges
 Gai Meni, diversos personatges
 Gai Nauci Rutil, diversos personatges
 Gai Norbà Flac, diversos personatges
 Gai Octavi, diversos personatges
 Gai Oppi, diversos personatges
 Gai Peteli Libó Visol, diversos personatges
 Gai Petroni, diversos personatges
 Gai Semproni Tudità, diversos personatges
 Gai Servili, diversos personatges
 Gai Sili, diversos personatges
 Gai Sulpici Gal, diversos personatges
 Gai Sulpici Galba, diversos personatges
 Gai Tici, diversos personatges
 Gai Valeri Flac, diversos personatges
 Gai Valeri Potit, diversos personatges
 Gai Verres, diversos personatges
 Gai Visel·li Varró, diversos personatges